Secaucus puede hacer referencia a:

 el pueblo de Secaucus, en el estado de Nueva Jersey (Estados Unidos);
 Secaucus Junction, una estación de ferrocarril ubicada en la localidad anterior; o
 el álbum musical Secaucus (1996) de la banda estadounidense The Wrens.